Бланице может обозначать:

река
 Бланице (приток Отавы) – река в Южночешском крае
 Бланице (приток Сазавы) – река в Среднечешском крае

части населенных пунктов
 Бланице (Баворов) – часть города Баворов
 Бланице (Млада-Вожице) – часть населенного пункта Млада-Вожице в районе Табор

другие значения
 Бланице (национальный природный памятник) – охраняемая природная территория в верхней части реки Бланице в Южночешском крае